Зимбах може бити:

 Зимбах ам Ин, град у округу Ротал-Ин, у њемачкој савезној држави Баварска.
 Зимбах, у округу Динголфинг-Ландау, у њемачкој савезној држави Баварска.